Erik Frykman kan syfta på:

* Erik Frykman (1905–1980), svensk musiker
 Erik Frykman (1918–2010), svensk filolog